Isabella van Engeland (Gloucester, 1214 - Foggia, 1 december 1241) was een Engelse prinses en was als echtgenote van Keizer Frederik II tussen 1235 en 1241 keizerin-gemalin van het Heilige Roomse Rijk.

Biografie 
Isabella werd geboren als het vierde kind en tweede dochter van koning Jan zonder Land en Isabella van Angoulême. Paus Gregorius IX stelde aan Keizer Frederik II een mogelijk huwelijk tussen hem en Isabella voor. Frederik ging akkoord in de hoop hiermee de Frans-Engelse spanningen te beteugelen wat de weg vrij zou maken voor een nieuwe kruistocht. Het huwelijk tussen Isabella en Frederik vond op 15 of 20 juli 1235 plaats in de Dom van Worms.

Kort na haar huwelijk ging ze echter deel uitmaken van de harem die de Duitse keizer erop nahield. Ze verbleef voornamelijk in Noventa Padovana waar Frederik haar met enige regelmaat bezocht. Toen het keizerlijk hof in Foggia in 1241 verbleef beviel ze aldaar van een kind en stierf ze vervolgens. Ze werd in de kathedraal van Andria begraven naast Yolande van Jeruzalem, de vorige echtgenote van Frederik.

Kinderen 
Isabella kreeg in totaal vier kinderen, desondanks bestaat er discussie over de namen van de kinderen en in welke volgorde ze zijn geboren. Dit is de meest gangbare volgorde:
Jordanus (1236)
Agnes (1237)
Hendrik (1238-1254), gouverneur van Sicilë en titulair koning van Jeruzalem.
Margaretha (1241-1270), huwde met Albrecht II van Meißen en kreeg kinderen.

Voorouders

Bronnen 
  (2007): Four Queens: The Provençal Sisters who ruled Europe. New York: Viking Penguin. .
  (1978), A Distant Mirror: the Calamitous 14th Century. Alfred A. Knopf, New York, 1984. .
  (2002): Britain's Royal Family: A Complete Genealogy. The Bodley Head London, U.K. . blz. 70 & 71.

Huis Plantagenêt
Partner van de koning van Duitsland
Persoon in de 13e eeuw